

Musique 
 That's What I Like, une chanson de Jive Bunny and the Mastermixers sortie en 1989.
 That's What I Like, une chanson de Bruno Mars sortie en 2017.

 That's What I Like, une chanson de  en 1954.
 That's What I Like, une chanson de Dean Martin sur l'album .
 That's What I Like, une chanson de Perry Como sur l'album .
 That's What I Like, une chanson de Flo Rida sur la  de Snoopy et les Peanuts, le film.
 That's What I Like, une chanson des Determinations sortie en 1967.
 That's What I Like, une chanson de Teaz-2-Pleaz sortie en 1989.
 That's What I Like, un morceau de Steve Bug sorti en 2003.

Références